Sofija, bugarski glavni grad
 Aja Sofija, crkva
 Akademik Sofija, košarkaški klub iz Sofije
 Sofija, španjolska kraljica